Cascina Fontana ima više značenja:
 Cascina Fontana, Asti
 Cascina Fontana, Milano
 Cascina Fontana, Novara